Nagórze (Neder-Silezië) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lwówecki.
 Nagórze (West-Pommeren) is een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Wałecki